Carl Orff
Orff-Schulwerk — método de ensino da música para crianças
21125 Orff — asteroide da cintura principal

Ver também 
Orquestra Orff do Porto

Desambiguações de música